A Liga Profissional de Basquetebol Português (Seniores) de 2007/2008 foi a 75ª edição, competição organizada pela Federação Portuguesa de Basquetebol,  É disputada por 8 equipas, em duas fases. A Associação Desportiva Ovarense conquistou o seu 5º Título. (3º consecutivo - Tricampeão).

Primeira Fase

Clasificação Fase Regular

Calendário Fase Regular 1ª volta

Calendário Fase Regular 2ª volta

Segunda Fase

Play-offs

Calendário Play-offs

Quartos de Final

Meias finais

Final

Referências

http://www.eurobasket.com/Portugal/basketball-League-LPB_2007-2008.asp